Клермо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північ від Парижа, 60 км на південь від Ам'єна, 24 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4439 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10045,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт міста Клермон 
 Клермон на сайті французького Національного інституту географії
 Клермон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Клермон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза